Mračaj – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Majur
 Mračaj Krstinjski – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Vojnić

 Mračaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Mračaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Mračaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Bosansko Grahovo
 Mračaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Žepče
 Mračaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Gornji Mračaj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje